Joseph Hall kan syfta på bland andra:

* Joseph Hall (biskop) (1574–1656), engelsk biskop och författare
 Joseph Hall (metallurg) (1789–1862), engelsk metallurg
 Joseph Hall (politiker) (1793–1859), amerikansk politiker